Andy Schmetzer (1967) – ex giocatore di calcio a 5 statunitense
 Brian Schmetzer (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense